El término "Conferencia" aparece directamente y como concepto principal en el título de varios artículos de Wikipedia, según se detalla seguidamente:

 Conferencia
 Conferencia magistral
 Conferencia de prensa
 Conferencia (llamada)
 Videoconferencia

Además, este término se encuentra también vinculado o asociado con otros artículos de Wikipedia, según se indica a continuación:

Organismos 
 Conferencia General de Pesos y Medidas, órgano de decisión de la Convención del Metro.
 Conferencia europea de administraciones de correos y telecomunicaciones, organismo internacional.
 Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.
 Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina.
 Conferencia Episcopal.

Deporte 
 Conferencia Americana (NFL)
 Conferencia Nacional (NFL)
 Conferencia del Gran Este
 Conferencia del sureste
 Conferencia Este (MLS)
 Conferencia Oeste (MLS)
 Conferencia Este de la NBA
 Conferencia Oeste de la NBA

Informática 
 Conferencias de datos
 Conferencia web

Historia 
 Conferencia Bilderberg, sociedad secreta.
 Conferencia de Annapolis, 2007.
 Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, organismo internacional.
 Conferencia de Bandung de estados asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales acababan de acceder a la independencia.
 Conferencia de Berlín, organizada por Otto von Bismarck.
 Conferencia de Bloemfontein, Estado Libre de Orange, 1899..
 Conferencia de Bonn, acuerdo de Bonn (2001).
 Conferencia de Brazzaville sobre el colonialismo francés, 1944.
 Conferencia de Colombo
 Conferencia de Constantinopla
 Conferencia de Dartmouth
 Conferencia de desarme
 Conferencia de Evian
 Conferencia de Génova
 Conferencia de Ginebra, para decidir el futuro de las naciones que componían la Indochina francesa.
 Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
 Conferencia de Lausana
 Conferencia de León
 Conferencia de Locarno
 Conferencia de Montego Bay
 Conferencia de Montevideo
 Conferencia de Múnich, acuerdos de Múnich
 Conferencia de Paz de Madrid
 Conferencia de Poissy
 Conferencia de Poznań 2008, foro para el debate político a propósito del problema del cambio climático.
 Conferencia de Pugwash
 Conferencia de Salta
 Conferencia de San Remo
 Conferencia de Stresa
 Conferencia de Valladolid, siglo XVI.
 Conferencia de Vilna
 Conferencia de Zimmerwald
 Conferencia de Zunyi
 Conferencia del Océano Ártico
 Conferencia Económica del Imperio Británico
 Conferencia Europea de Calidad para las Administraciones Públicas
 Conferencia intergubernamental de la Unión Europea, Tratado de Lisboa.
 Conferencia Internacional de Algeciras, 1906.
 Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Iraq
 Conferencia Internacional de Las Américas
 Conferencia Internacional de Salud de Alma-Ata
 Conferencia Nacional Soberana
 Conferencia norteamericana de organizaciones homófilas
 Conferencia Potsdam
 Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa
 Conferencias Unionistas Centroamericanas
 Conferencias Gifford
 Conferencias de la Haya de 1899 y 1907
 Conferencias Panamericanas, entre 1889 y 1954 dentro de las ideas y principios del panamericanismo.
 Conferencias Solvay, serie de conferencias científicas celebradas desde 1911.

Guerras Mundiales 
 Conferencia de Casablanca
 Conferencia de Chapultepec
 Conferencia de Viena

Comunismo 
 Conferencia Comunista Latinoamericana 1929, encuentro de delegados de partidos comunistas latinoamericanos adscrita a la Internacional Comunista, reunión realizada en Argentina.

Crimen organizado 
 Conferencia de Atlantic City, primera reunión del crimen organizado realizada en Estados Unidos, 1929.
 Conferencia de La Habana, histórico encuentro de la mafia estadounidense y líderes de la Cosa Nostra, 1947.

ONU 
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Estandarización de Nombres Geográficos.
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional.
 Conferencia de Naciones sin Estado de Europa Occidental.
 Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU 2009.
 Conferencia de Bali 2007, onferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.

Congresos